Станіслав Кішка ()
 Станіслав Кішка
 Станіслав Кішка (?–1554) — вітебський воєвода.
 Станіслав Кішка (1549—1619) — жмудський староста.
 Станіслав Кішка (1584–1626) — жмудський єпископ.